O ATP de São Paulo de 2012 foi um torneio de tênis masculino em quadras de saibro do Ginásio do Ibirapuera, na categoria ATP 250, em São Paulo, no Brasil. Faz parte do Brasil Open.

Campeões

Simples

 Nicolás Almagro venceu  Filippo Volandri, 6–3, 4–6, 6–4

Duplas

 Eric Butorac /  Bruno Soares venceram  Michal Mertiňák /  André Sá, 3–6, 6–4, [10–8]

Ligações externas 
 
 

 
2012
São Paulo